Lélio est un des personnages de l’ancienne comédie italienne.
 Lélio ou le Retour à la vie est une œuvre musicale de Hector Berlioz.
 Lelio est le nom de plume de Laure Surville, née Laure Balzac (1800 – 1871).

Nom de plume